Centrum  er et midtpunkt - det kan være en person eller en gruppe der er i centrum for en begivenhed eller  at opmærksomheden omkring begivenheden hovedsageligt er rettet mod personen eller gruppen.
Det kan også være et sted i midten af et land, en region, eller lignende.

Eksempler
Midten af en by
Midtpunkt i en symmetrisk figur, fx en cirkel eller en kugle
 Et hovedsæde for bestemte aktiviteter, funktioner eller begivenheder
 I overført betydning  være  centrum for noget, være i begivenhedernes centrum, eller et politisk parti eller gruppering der står i centrum mellem højre og venstre.

Kilder og henvisninger

Ord og vendinger